SL Benfica (sportclub), een omnisportvereniging uit de Portugese stad Lissabon
 SL Benfica (voetbalclub), de voetbalclub van bovengenoemde omnisportvereniging
 SL Benfica (volleybalclub), de volleybalclub van bovengenoemde omnisportvereniging
 SL Benfica (wielerploeg), de wielerploeg van bovengenoemde omnisportvereniging
 Benfica (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Benfica (Brava), een Kaapverdische voetbalclub
 Sport Luanda e Benfica, een Angolese voetbalclub uit de hoofdstad Luanda
 Benfica FC, een Jamaicaanse voetbalclub uit Drax Hall
 NC Benfica, een Portugese korfbalvereniging